Santorini – isola della Grecia
 Santorini – comune della Grecia
 Santorini  –  gioco da tavolo
 Santorini – una delle unità periferiche in cui è divisa la periferia dell'Egeo Meridionale
 Santorini Facula – struttura geologica della superficie di Titano
 19034 Santorini – asteroide della fascia principale
 Giovanni Domenico Santorini – anatomista italiano